

Населені пункти та їхні частини

 Блажеєво — село в гміні Курник Познанського повіту Великопольського воєводства
 Блажеєво — село в гміні Дольськ Сьремського повіту Великопольського воєводства
 Блажеєво — осада в гміні Ґолдап Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Блажеєво — лісова осада в гміні Курник Познанського повіту Великопольського воєводства

Примітки